Neyt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Neyt (1830–1892), belgischer Industrieller, liberaler Politiker, Photograph und Waffensammler
 Georges Neyt (1842–1910), belgischer Diplomat

Sonstiges:
 Neyt Point, Landspitze von Liège Island, Palmer-Archipel, Antarktis